Pleschbach steht für folgende Gewässer:

 Pleschbach, Name des Oberlaufs des Drauchenbachs, eines linken Zulaufs der Mur bei Pichla bei Radkersburg, Gemeinde Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Pleschbach (Schirningbach), linker Zufluss des Schirningbachs bei Meierhof, Gemeinde Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:

 Pletschbach